Les Élections régionales de 1964 en Basse-Autriche () se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

1964
Basse-Autriche
Octobre 1964